2022 год в театре

События 
 Балерина Тамара Рохо заняла пост руководителя труппы «Балет Сан-Франциско».

Постановки 

 27 января, , Нью-Йорк — премьера оперы  «Сад Финци-Контини». Либретто Майкла Кори по одноимённому роману Джорджо Бассани, совместная постановка Нью-Йорк сити опера и . 
 25 мая, Шведская королевская опера, Стокгольм — премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке Тамары Рохо. Музыкальный руководитель и дирижёр — Гэвин Сазерленд, оформление и костюмы — Кристиан Лакруа, световые проекции — Тобиас Рилендер. Первые исполнители: Золушка — Мадлен Ву, Принц — Джанмарко Романо. 

 24 октября, Венская опера — премьера балета «Спящая красавица» в постановке Мартина Шлепфера с участием Ю-Джин Кан, Брендона Сэя, Ольги Есиной, Иоанны Авраам и др. К партитуре Чайковского была добавлена минималистичная музыка Джачинто Шельси. В целом, постановка имела негативные отзывы и была прохладно встречена публикой.

Фестивали и конкурсы 
 2 ноября — в девятый раз проводился . В официальной интернет-трансляции участвовало более 60 балетных трупп со всего мира — 25 европейских, 25 американских, 12 азиатских и 2 африканские. Основными участниками традиционно выступили английский Королевский балет и Австралийский балет. Большой театр, участвовавший в мероприятии начиная с первой трансляции  года, был исключён из списка участников в связи с вторжением России на Украину, однако также провёл двухчасовой стрим на своём ютьюб-канале.

Деятели театра

Примечания

Ссылки